Bag of Hits — сборник песен, выпущенный группой Fun Lovin’ Criminals в 2002 году. В него вошли композиции с четырёх предыдущих пластинок: Mimosa, Come Find Yourself, 100% Colombian и Loco.

Отзывы 
Обозреватель издания Laut.de Эберхард Добблер положительно воспринял данный альбом, и указал, что из-за особенного стиля группы почти каждую её песню можно считать «мешком хитом» (тем самым было обыграно название сборника). Вместе с тем второй диск с ремиксами он посчитал хорошим, но не абсолютно необходимым.

Список композиций

Бонус диск

Примечания

Ссылки 
 Bag of Hits на сайте Allmusic

Альбомы Fun Lovin’ Criminals
Альбомы EMI Records